Alsofila (Alsophila) je rod kapradin z čeledi cyateovité. Jsou to stromové kapradiny s dřevnatým kmenem a vrcholovou růžicí jednoduše nebo vícenásobně zpeřených listů. Výtrusné kupky se nacházejí na spodu fertilních listů. Do rodu je řazeno asi 280 druhů a je rozšířen v tropech celého světa s přesahy do subtropických oblastí. Rod je často spojován s blízce příbuzným rodem cyatea.
Řada druhů alsofil je používána v domorodé medicíně. Některé druhy jsou v tropech a subtropech pěstovány jako okrasné dřeviny, nejznámější je australská Alsophila australis.

Popis 
Alsofily jsou stálezelené pozemní stromovité kapradiny s dřevnatým, většinou nevětveným kmenem, dorůstající výšky až 15 metrů. Kmen je nejčastěji přímý, u některých druhů ale může být i poléhavý nebo plazivý, na vrcholu pokrytý šupinami, ostnitý nebo bez ostnů.
Šupiny jsou stejnoměrně zbarvené nebo s tmavším pásem na středu, na vrcholu vybíhají do černé štětiny a někdy mají štětiny i na okraji. Listy jsou rozměrné a vyrůstají v růžici na vrcholu kmene. Řapík, střední i postranní žebra nesou šídlovité a často zahnuté chlupy. Plodné a sterilní listy mají shodný tvar a velikost. Čepel je jednoduše až trojnásobně zpeřená. Výtrusné kupky se tvoří na žilkách (často v jejich vidličnatém rozvětvení) na vystouplých lůžkách a mohou být kryté ostěrami nebo jsou bez ostěr. Každé sporangium obsahuje zpravidla 16 (výjimečně 64) čtyřhranných triletních spor.

Rozšíření 
Alsofila je pantropický rod, rozšířený v tropech celého světa s přesahy do subtropických oblastí. Zahrnuje asi 282 druhů. Areál v Americe sahá od Mexika a Karibiku po severozápadní Argentinu a Paraguay. Rod je rozšířen v téměř celé subsaharské Africe mimo zemí Sahelu, Namibie a Botswany, a vyskytuje se i na Madagaskaru. V Asii sahá areál od Indického subkontinentu přes jižní Čínu po Japonsko a přes Indočínu a jihovýchodní Asii po Tichomoří. Je zastoupen také ve východní a jižní Austrálii a na Novém Zélandu. Druh Alsophila smithii zasahuje i na Ostrovy Protinožců a Chathamské ostrovy východně od Nového Zélandu. Největší počet druhů roste v tropech Starého světa a na ostrovech Velkých Antil.

Obsahové látky a jedovatost 
U druhu Alsophila spinulosa byl zjištěn obsah flavonoidů, konkrétně hegaflavonu A a hegaflavonu B.
Druh Alsophila manniana je ve větším množství jedovatý.

Taxonomie 
Vymezení rodů čeledi Cyatheaceae procházelo v minulosti četnými změnami a docházelo k různým přesunům druhů z rodu do rodu. Rod Alsophila je také často vřazován do rodu Cyathea na úrovni stejnojmenné sekce.
Do rodu Alsophila byl vřazen rod Gymnosphaera.

Význam 
Řada druhů alsofil je používána v domorodé medicíně různých částí světa.
Druh Alsophila cuspidata je v tropické Americe používán na rány, zastavení krvácení a houbové infekce.
V Jižní Africe je Alsophila dregei používána k usnadnění porodu, k magickým rituálům a proti uhranutí.
Listy Alsophila gigantea mají protizánětlivý účinek a v Číně jsou používány na zranění a hadí uštknutí.
Listy Alsophila nilgirensis jsou v Indii používány v době slavností ke zdobení chrámů. V lidovém lékařství se používají na kožní choroby.
Rozdrcené listy Alsophila spinulosa se v Asii používají na zranění a vředy.
Ze dřeně kmenů Alsophila spinulosa je v Indii získáván jedlý škrob.

Některé druhy jsou pěstovány v tropech a subtropech jako okrasné dřeviny. Nejčastěji pěstovaným druhem je australská Alsophila australis.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Cyateovité
Flóra Indického subkontinentu
Flóra Číny
Flóra Indočíny
Flóra východní Asie
Flóra jihovýchodní Asie
Flóra Papuasie
Flóra Tichomoří
Flóra Austrálie
Flóra Nového Zélandu
Flóra Mexika
Flóra Karibiku
Flóra severu Jižní Ameriky
Flóra západu Jižní Ameriky
Flóra jihu Jižní Ameriky
Flóra Brazílie
Flóra západní tropické Afriky
Flóra středozápadní tropické Afriky
Flóra severovýchodní tropické Afriky
Flóra východní tropické Afriky
Flóra jižní tropické Afriky
Flóra jižní Afriky
Flóra západního Indického oceánu
Tropické okrasné rostliny
Subtropické okrasné rostliny